Ache kan syfta på följande:

Indonesien 
 Aceh, region

Österrike 

 Achen Bach (vattendrag i Österrike), 
 Leutascher Ache (vattendrag i Österrike, lat 47,42, long 11,25), 

Robotskapade Österrikeförgreningar